YNK steht für:
 Flughafen Nootka Sound (IATA-Code), Flughafen am Nootka Sound, British Columbia
 YNK Interactive, einen südkoreanischen Entwickler von Computerspielen
 Yeketî Niştîmanî Kurdistan (Patriotische Union Kurdistans), eine kurdische Partei

ynk steht für:
 Naukan-Yupik (ISO-639-3-Code), Sprache der Naukan innerhalb der Sprachgruppe Yupik (Sprache), Eskimosprache der Yupik

Abkürzung